Деннис Джером «Ди Джей» Сили (; родился 28 ноября 1989 года, Реддинг, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Выступал за команду USA 1 на турнире NIKE Global Challenge 2007 года. Окончил Университет штата Калифорния в Фуллертоне.

После того, как Сили не был выбран на драфте НБА 2013 года он присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс» для участия в Летней лиге. 27 июля 2013 года он подписал контракт на сезон 2013/2014 с сербским клубом «Раднички». В феврале 2014 года он покинул «Раднички» и присоединился к немецкому клубу «Меди Байройт».

1 ноября 2014 года он был выбран под 19-м номером на драфте игроков Д-Лиги командой «Делавэр Эйти Севенерс». 9 апреля 2015 года, после оканчания сезона в Д-Лиге, он подписал контракт на 1 месяц с испанским клубом «Манреса».

Перед началом сезона 2015/2016 Сили сыграл 5 матчей в Летней Лиге за «Кливленд Кавальерс», в которых в среднем набирал по 10,8 очков за игру. 26 июля 2015 года Сили присоединился к турецкому «Бешикташу». 2 декабря 2015 года он перешёл в «Гран-Канарию».

28 июня 2016 года Сили подписал однолетнее соглашение с тель-авивским «Маккаби». Летом 2017 года вернулся в «Гран-Канарию».

Достижения 
  Обладатель Кубка короля Миндаугаса: 2019
  Обладатель Кубка Израиля: 2016/2017

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Личная жизнь 
Отец — Деннис Сили, мать — Дорти Янг, есть брат Джеррон и сестра Алиша.

Ссылки 
 Профиль в университете Кал Стэйт

Баскетболисты США
Игроки БК «Раднички»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки БК «Манреса»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Бавария»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»